́
 Ротарі — село у повіті Васлуй в Румунії. Входить до складу комуни Пуєшть.
 Ротарі — село у повіті Прахова в Румунії. Входить до складу комуни Чептура.
 П'єтро Ротарі (1707–1762) — італійський художник 18 століття.
 Фонд Ротарі — неприбуткова корпорація, що підтримує зусилля Ротарі Інтернешнл домогтися світового взаєморозуміння та миру.

Див. також 
 Ротар
 Ротару
 Ротаря
 Ротарій